In der Mathematik unterscheidet man zwischen verschiedenen Mittelwertsätzen:
 Mittelwertsatz der Differentialrechnung
 Mittelwertsatz der Integralrechnung
 Mittelwertsatz von Gauß für harmonische Funktionen.

Siehe auch:

 Differenzierbarkeit
 Mittelwert
 quadratischer Mittelwert
 Zwischenwertsatz